Пономарицы — название нескольких населённых пунктов:
 Пономарицы — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Пономарицы — деревня в Угличском районе Ярославской области.